Алексей Васильевич Митряков (20 марта 1920, Рыбушка, Саратовская губерния — 24 сентября 2000, Волгоград) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 20 марта 1920 года в селе Рыбушка (ныне — Саратовского района Саратовской области).

С 1942 года принимал участие в Великой Отечественной войне на Сталинградском, Юго-Западном, 3-м и 1-м Украинских фронтах.

В марте 1944 года недалеко от Кривого Рога было запланировано наступление полка Алексея Митрякова. Не было точной информации о расположении и укреплениях противника. Задачей отряда разведчиков Митрякова было добыть эту информацию. Благодаря данным, добытым разведчиками, был скорректирован план атаки. Новый обходной манёвр оказался успешным — враг был разгромлен.

17 апреля 1944 года полк Митрякова вышел к Днестру. Первыми форсировали реку разведчики. Благодаря данным, собранным группой Митрякова, полк без потерь форсировал реку и захватил важный плацдарм на вражеском берегу.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Алексею Васильевичу Митрякову присвоено 13 сентября 1944 года «за отвагу и мужество, проявленные в боях по освобождению Правобережной Украины и Молдавии».

Жил в Волгограде. Умер 24 сентября 2000 года. Похоронен на Димитриевском кладбище города.

Награды 
 Медаль «Золотая звезда».
 Орден Ленина.
 Орден Отечественной войны 1-й степени.
 Орден Славы 3-й степени.
 Орден Славы 2-й степени.

Литература 
 
 Румянцев Н. М. Люди легендарного подвига. — Саратов, 1968.

Примечания

Ссылки 

Разведчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Димитриевском кладбище (Волгоград)